Arthur Frayer-Laleix, journaliste d'investigation français ;
 Hugues Frayer (1923-1996), athlète français.